Il Montepulciano d'Abruzzo riserva è una tipologia del vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo la cui produzione è consentita nelle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, con tendenza all'arancione se invecchiato
odore: fruttato, speziato, intenso e etereo
sapore: corposo, secco, armonico, leggermente tannico

Storia

Abbinamenti consigliati 
Accompagna bene primi piatti asciutti con sughi a base di carne, arrosti e umidi di carni bianche e rosse, cacciagione e formaggi stagionati.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Note

Voci correlate
 Cerasuolo d'Abruzzo
 Montepulciano d'Abruzzo rosso
 Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane
 Montepulciano (vitigno)
 Vini dell'Abruzzo

Vini DOC della provincia di Chieti
Vini DOC della provincia dell'Aquila
Vini DOC della provincia di Pescara
Vini DOC della provincia di Teramo
Cucina abruzzese